SC Sagamihara (jap.  SC Sagamihara) ist ein japanischer Fußballverein aus Sagamihara in der Präfektur Kanagawa. Aktuell spielt der Verein in der dritten japanischen Liga.

Geschichte 
SC Sagamihara wurde 2008 gegründet und begann mit dem Spielbetrieb in der dritten Liga der Präfektur Kanagawa. Seit seinem Bestehen wurde der Verein bis zum Ende der Saison 2012 in jedem Jahr Meister und stieg somit jeweils in die nächsthöhere Liga auf. Im Jahr 2011 erreichte man das Unterhaus der Kantō-Regionalliga, am Ende der Saison 2012 folgte schließlich nach dem Gewinn der nationalen Regionalligen-Finalrunde der Aufstieg in die Japan Football League. Nach dem Erreichen des dritten Platzes in der JFL wurde Sagamihara zur Saison 2014 als eines der Gründungsmitglieder in die neuformierte J3 League aufgenommen. Als Zweitplatzierter der J3 League 2020 gelang dem Verein der Aufstieg in die J2 League. Nach einem Jahr musste man wieder den Weg in die Drittklassigkeit antreten.

Vereinsname 
SC Sagamihara ist einer der wenigen Profivereine, deren Name lediglich aus der Kombination von Ortsnamen und dem Kürzel FC oder SC besteht. Das verwendete SC steht hierbei für „Sports Club“.

Erfolge 
 J3 League:  Vizemeister 2020
 Kantō Football League Division 1
 Meister 2012
 Regionalliga-Finalrunde
 Sieger 2012
 National Club Team Football Championship
 Sieger 2008

Stadion 

Seine Heimspiele trägt der Verein im Sagamihara Gion Stadium in Sagamihara in der Präfektur Kanagawa aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 15.300 Personen. Eigentümerin der Sportanlage ist die Stadt Sagamihara.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: März 2023

Saisonplatzierung 

JFL. Japan Football League (4. Ligaebene)

KSLx: Kantō Soccer League Division x (5./6. Ligaebene)

KSLDx: Kanagawa Soccer League Division x (7./8./9. Ligaebene)

Trainerchronik

Weblinks 

 Offizielle Website (japanisch)
 
 
 
 SC Sagamihara in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Gegründet 2008
Organisation (Präfektur Kanagawa)